Captain Jack peut faire référence à :
 Captain Jack, un duo musical d'eurodance allemand dont le premier single est sorti en 1995 ;
 Kintpuash, plus connu aux États-Unis sous le nom de Captain Jack, né vers 1837 et mort en 1873, un amérindien, chef des Modocs ;
 Stephen Jackson, surnommé Captain Jack, un joueur américain de basket-ball né en 1978 ;
 , film britannique de 1999.